Бельская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Бельская волость — в составе Амурской области
 Бельская волость — в составе Витебской губернии, Лепельский уезд
 Бельская волость — в составе Вятской губернии, Глазовский уезд
 Бельская волость — в составе Енисейской губернии, Енисейский уезд
 Бельская волость — в составе Иркутской губернии, Балаганский уезд
 Бельская волость — в составе Новгородской губернии, Боровичский уезд. Существовала в 1924—1927
 Бельская волость — в составе Новгородской губернии, Валдайский уезд
 Бельская волость — в составе Полтавской губернии, Зеньковский уезд
 Бельская волость — в составе Псковской губернии, Порховский уезд
 Бельская волость — в составе Рязанской губернии, Спасский уезд
 Бельская волость — в составе Санкт-Петербургской губернии, Гдовский уезд